Red Baron  – videogioco del 1990
Red Baron  – videogioco del 1980

Pagine correlate 
 The Red Baron